Аверина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Аверина, Арина Алексеевна (род. 1998) — российская художественная гимнастка.
 Аверина, Дина Алексеевна (род. 1998) — российская художественная гимнастка.
 
 Аверина, Нина Фёдоровна (род. 1935) — советский, российский книговед, журналист.
 Аверина, Татьяна Борисовна (1950—2001) — советская конькобежка. См. также 
 

 Примечания